Cerro Largo (Rio Grande do Sul), município brasileiro
 Cerro Largo (departamento), no Uruguai
 Cerro Largo Fútbol Club, do Uruguai